Morre ist der Name von:

 Morre, Gemeinde im Département Doubs in der Region Franche-Comté, Frankreich
 Morre (Billbach), linker Quellbach des Billbachs im Landkreis Miltenberg in Bayern, Deutschland

Morré ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Morré (1832–1897), österreichischer Volksdichter, Dramatiker und Reichsratsabgeordneter

Siehe auch:
 Mörre